Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. April 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Barcelona